Магдалена Сибилла ( или ) — имя немецких принцесс:

 Магдалена Сибилла Гессен-Дармштадтская (1652—1712) — герцогиня Вюртембергская;
 Магдалена Сибилла Саксен-Вейсенфельская (герцогиня Саксен-Гота-Альтенбургская) — герцогиня Саксен-Гота-Альтенбургская;
 Магдалена Сибилла Саксен-Вейсенфельсская (1673—1726) — герцогиня Саксен-Эйзенахская;
 Магдалена Сибилла Шлезвиг-Гольштейн-Готторпская (1631—1719) — герцогиня Мекленбург-Гюстровская;
 Магдалена Сибилла Бранденбург-Байрейтская (1612—1687) — курфюрстина Саксонская;
 Магдалена Сибилла Прусская (1586—1659) — курфюрстина Саксонская;
 Магдалена Сибилла Саксонская (1617—1668) — герцогиня Саксен-Альтенбургская.